Amerikai Egyesült Államok
 Scipio (Indiana és Ohio)
 Scipio (Indiana)
 Scipio Township (Allen megye, Indiana)
 Scipio Township (LaPorte megye, Indiana)
 Scipio (Kansas)
 Scipio Township (Michigan)
 Scipio (New York)
 Scipio Township (Meigs megye, Ohio)
 Scipio Township (Seneca megye, Ohio)
 Scipio (Ohio)
 Scipio (Utah)
Lásd még
Publius Cornelius Scipio (egyértelműsítő lap)